Il doppio del torneo di tennis Challenger Salinas 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David DiLucia e Michael Sell che hanno battuto in finale Mariano Hood e Sebastián Prieto 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (finale)
 David DiLucia /  Michael Sell (Campioni)

 Nelson Aerts /  Francisco Costa (quarti di finale)
 Jean-Philippe Fleurian /  Régis Lavergne (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 1998